Уайтуэлл (; ) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1954) — британский гребец.
 Уайтуэлл, Джон (1719—1797; более известен как Джон Гриффин, 4-й барон Говард де Уолден) — британский фельдмаршал.
  (1784—1840) — английский архитектор и инженер.

Топоним 
Великобритания
  — деревня в Дербишире.
  — ж/д станция деревни, работавшая с 1875 по 1964 г., вновь открытая в 1998 г.
  — деревня в Норт-Йоркшире.
  — деревня в Ратленде.
  — деревня на острове Уайт.
  — ж/д станция деревни, работавшая с 1897 по 1952 г.
  — деревня в Хертфордшире.

Прочие страны
  — город в Теннесси, США.

См. также 
 Уайт и Уэлл
 Белый Колодец и Белый Колодезь
  — ж/д станция городка  (Бродленд, Норфолк), работавшая с 1882 по 1959 г., вновь открытая в 2009 г. как музей.